Чемпионат мира по дартсу 2015 — 22-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Проходил в Лондоне с 18 декабря 2014 по 4 января 2015 в Александра-палас.

Чемпион мира прошлого года голландец Майкл ван Гервен не сумел защитить свой титул, проиграв в полуфинале шотландцу Гэри Андерсону, который выиграл турнир.

Впервые в истории турнира приняли участие дартсмены из России (Борис Кольцов) и Греции (Джон Майкл).

Сетка

Финальный турнир 
{{64TeamBracket

| RD1         = 18–23 декабря
| RD2         = 27–29 декабря
| RD3         = 29–30 декабря
| RD4         = 1–2 января
| RD5         = 3 января
| RD6         = 4 января

| team-width  =200

| RD1-seed01  =1
| RD1-team01  =
| RD1-score01 =3
| RD1-seed02  =
| RD1-team02  = Джо Каллен </span>93.14
| RD1-score02 =1

| RD1-seed03  =32
| RD1-team03  = Стюарт Келлетт </span>73.08
| RD1-score03 =1
| RD1-seed04  =
| RD1-team04  = Саша Штайн </span>79.34
| RD1-score04 =3

| RD1-seed05  =16
| RD1-team05  = Терри Дженкинс </span>98.73
| RD1-score05 =3
| RD1-seed06  =
| RD1-team06  = Джон Уэбер </span>79.86
| RD1-score06 =1

| RD1-seed07  =17
| RD1-team07  = Джастин Пайп </span>86.28
| RD1-score07 =2
| RD1-seed08  =
| RD1-team08  = Лоренс Райдер </span>83.59
| RD1-score08 =3

| RD1-seed09  =8
| RD1-team09  = Дэйв Чизнолл </span>86.08
| RD1-score09 =3
| RD1-seed10  =
| RD1-team10  = Райан де Врид </span>75.24
| RD1-score10 =0

| RD1-seed11  =25
| RD1-team11  = Пол Николсон </span>85.49
| RD1-score11 =2
| RD1-seed12  =
| RD1-team12  = Бенито ван де Пас </span>86.28
| RD1-score12 =3

| RD1-seed13  =9
| RD1-team13  = Роберт Торнтон </span>97.65
| RD1-score13 =3
| RD1-seed14  =
| RD1-team14  = Эндрю Гилдинг </span>92.00
| RD1-score14 =0

| RD1-seed15  =24
| RD1-team15  = Ронни Бакстер </span>94.64
| RD1-score15 =3
| RD1-seed16  =
| RD1-team16  = Дэрил Гёрни </span>88.78
| RD1-score16 =1

| RD1-seed17  =5
| RD1-team17  = Питер Райт </span>98.80
| RD1-score17 =3
| RD1-seed18  =
| RD1-team18  = Гервин Прайс </span>93.90
| RD1-score18 =0

| RD1-seed19  =28
| RD1-team19  = Энди Смит </span>86.66
| RD1-score19 =0
| RD1-seed20  =
| RD1-team20  = Ронни Хуйбрехтс </span>87.75
| RD1-score20 =3

| RD1-seed21  =12
| RD1-team21  = Энди Хэмилтон </span>91.09
| RD1-score21 =3
| RD1-seed22  =
| RD1-team22  = Дэйв Ричардсон </span>86.04
| RD1-score22 =2

| RD1-seed23  =21
| RD1-team23  = Стив Битон </span>82.24
| RD1-score23 =0
| RD1-seed24  =
| RD1-team24  = Кайл Андерсон </span>85.99
| RD1-score24 =3

| RD1-seed25  =4
| RD1-team25  = Гэри Андерсон </span>86.20
| RD1-score25 =3
| RD1-seed26  =
| RD1-team26  = Скотт Кирхнер </span>86.21
| RD1-score26 =1

| RD1-seed27  =29
| RD1-team27  = Йелле Клаасен </span>96.97
| RD1-score27 =3
| RD1-seed28  =
| RD1-team28  = Кристиан Кист </span>93.63
| RD1-score28 =1

| RD1-seed29  =13
| RD1-team29  = Уэс Ньютон </span>94.61
| RD1-score29 =2
| RD1-seed30  =
| RD1-team30  = Кристо Рейес </span>93.47
| RD1-score30 =3

| RD1-seed31  =20
| RD1-team31  = Кевин Пейнтер </span>89.57
| RD1-score31 =3
| RD1-seed32  =
| RD1-team32  = Борис Кольцов </span>78.14
| RD1-score32 =1

| RD1-seed33  =2
| RD1-team33  = Фил Тейлор </span>100.57
| RD1-score33 =3
| RD1-seed34  =
| RD1-team34  = Юхан Артут </span>87.47
| RD1-score34 =0

| RD1-seed35  =31
| RD1-team35  = Марк Уэбстер </span>81.91
| RD1-score35 =3
| RD1-seed36  =
| RD1-team36  = Рон Муленкамп </span>77.78
| RD1-score36 =1

| RD1-seed37  =15
| RD1-team37  = Иэн Уайт </span>86.72
| RD1-score37 =3
| RD1-seed38  =
| RD1-team38  = Джон Майкл </span>81.02
| RD1-score38 =1

| RD1-seed39  =18
| RD1-team39  = Ким Хуйбрехтс </span>99.40
| RD1-score39 =3
| RD1-seed40  =
| RD1-team40  = Майкл Мэнселл </span>87.65
| RD1-score40 =0

| RD1-seed41  =7
| RD1-team41  = Саймон Уитлок </span>87.29
| RD1-score41 =1
| RD1-seed42  =
| RD1-team42  = Даррен Уэбстер </span>94.24
| RD1-score42 =3

| RD1-seed43  =26
| RD1-team43  = Дин Уинстэнли </span>93.66
| RD1-score43 =3
| RD1-seed44  =
| RD1-team44  = Уэйн Джонс </span>94.01
| RD1-score44 =2

| RD1-seed45  =10
| RD1-team45  = Мервин Кинг </span>90.67
| RD1-score45 =2
| RD1-seed46  =
| RD1-team46  = Макс Хопп </span>96.60
| RD1-score46 =3

| RD1-seed47  =23
| RD1-team47  =
| RD1-score47 =3
| RD1-seed48  =
| RD1-team48  = Джон Хендерсон </span>89.13
| RD1-score48 =2

| RD1-seed49  =6
| RD1-team49  = Джеймс Уэйд </span>97.14
| RD1-score49 = 3
| RD1-seed50  =
| RD1-team50  = Джейми Льюис </span>87.75
| RD1-score50 = 1

| RD1-seed51  =27
| RD1-team51  = Стивен Бантинг </span>90.20
| RD1-score51 = 3
| RD1-seed52  =
| RD1-team52  = Роберт Мариянович </span>86.82
| RD1-score52 = 1

| RD1-seed53  =11
| RD1-team53  = Брендан Долан </span>90.18
| RD1-score53 =3
| RD1-seed54  =
| RD1-team54  = Нолан Арендсе </span>83.85
| RD1-score54 =0

| RD1-seed55  =22
| RD1-team55  = Майкл Смит </span>97.47
| RD1-score55 =3
| RD1-seed56  =
| RD1-team56  = Менсур Сулйович </span>98.91
| RD1-score56 =1

| RD1-seed57  =3
| RD1-team57  = Адриан Льюис </span>101.90
| RD1-score57 =3
| RD1-seed58  =
| RD1-team58  = Дэвид Паллетт </span>90.05
| RD1-score58 =0

| RD1-seed59  =30
| RD1-team59  = Джон Пат </span>84.78
| RD1-score59 =2
| RD1-seed60  =
| RD1-team60  = Киган Браун </span>88.07
| RD1-score60 =3

| RD1-seed61  =14
| RD1-team61  =
| RD1-score61 =3
| RD1-seed62  =
| RD1-team62  = Роуби-Джон Родригес </span>79.22
| RD1-score62 =0

| RD1-seed63  =19
| RD1-team63  = Джейми Кавен </span>80.87
| RD1-score63 =3
| RD1-seed64  =
| RD1-team64  = Джейсон Хогг </span>83.85
| RD1-score64 =2

| RD2-seed01  =1
| RD2-team01  ={{nowrap| Майкл ван Гервен}} </span>99.87
| RD2-score01 =4
| RD2-seed02  =
| RD2-team02  = Саша Штайн </span>89.09
| RD2-score02 =1

| RD2-seed03  =16
| RD2-team03  = Терри Дженкинс </span>96.45
| RD2-score03 =4
| RD2-seed04  =
| RD2-team04  = Райдер </span>86.69
| RD2-score04 =0

| RD2-seed05  =8
| RD2-team05  = Дэйв Чизнолл </span>93.08
| RD2-score05 =2
| RD2-seed06  =  
| RD2-team06  = ван де Пас </span>91.44
| RD2-score06 =4

| RD2-seed07  =9
| RD2-team07  = Торнтон </span>93.78
| RD2-score07 =4
| RD2-seed08  =24
| RD2-team08  = Ронни Бакстер </span>84.48
| RD2-score08 =0

| RD2-seed09  =5
| RD2-team09  = Райт </span>95.52
| RD2-score09 =4
| RD2-seed10  =
| RD2-team10  = Р. Хуйбрехтс </span>87.52
| RD2-score10 =1

| RD2-seed11  =12
| RD2-team11  = Хэмилтон </span>90.06
| RD2-score11 =4
| RD2-seed12  =
| RD2-team12  = К. Андерсон </span>90.96
| RD2-score12 =2

| RD2-seed13  =4
| RD2-team13  =  Г. Андерсон </span>103.02
| RD2-score13 =4
| RD2-seed14  =29
| RD2-team14  =  Клаасен </span>100.72
| RD2-score14 =3

| RD2-seed15  =
| RD2-team15  = Кристо Рейес </span>88.41
| RD2-score15 =4
| RD2-seed16  =20
| RD2-team16  = Кевин Пейнтер </span>90.22
| RD2-score16 =3

| RD2-seed17  =2
| RD2-team17  = Тейлор </span>101.92
| RD2-score17 =4
| RD2-seed18  =31
| RD2-team18  = М. Уэбстер </span>93.09
| RD2-score18 =0

| RD2-seed19  =15
| RD2-team19  = Уайт </span>93.94
| RD2-score19 =3
| RD2-seed20  =18
| RD2-team20  = К. Хуйбрехтс </span>93.74
| RD2-score20 =4

| RD2-seed21  =
| RD2-team21  = Даррен Уэбстер </span>93.59
| RD2-score21 =3
| RD2-seed22  =26
| RD2-team22  = Уинстэнли </span>92.68
| RD2-score22 =4

| RD2-seed23  =
| RD2-team23  = Хопп </span>86.55
| RD2-score23 =0
| RD2-seed24  =23
| RD2-team24  = ван дер Ворт </span>91.48
| RD2-score24 =4

| RD2-seed25  =6
| RD2-team25  = Уэйд </span>90.93
| RD2-score25 =1
| RD2-seed26  =27
| RD2-team26  = Бантинг </span>93.38
| RD2-score26 =4

| RD2-seed27  =11
| RD2-team27  = Долан </span>92.89
| RD2-score27 =2
| RD2-seed28  =22
| RD2-team28  = М. Смит </span>98.90
| RD2-score28 =4

| RD2-seed29  =3
| RD2-team29  = А. Льюис </span>100.41
| RD2-score29 =4
| RD2-seed30  =
| RD2-team30  = Браун </span>93.09
| RD2-score30 =2

| RD2-seed31  =14
| RD2-team31  =
| RD2-score31 =4
| RD2-seed32  =19
| RD2-team32  = Кавен </span>94.96
| RD2-score32 =3

| RD3-seed01  =1
| RD3-team01  ={{nowrap| ван Гервен}} </span>99.62
| RD3-score01 =4
| RD3-seed02  =16
| RD3-team02  = Дженкинс </span>96.92
| RD3-score02 =1
| RD3-seed03  =
| RD3-team03  = ван де Пас </span>89.35
| RD3-score03 =0
| RD3-seed04  =9
| RD3-team04  = Торнтон </span>96.50
| RD3-score04 =4
| RD3-seed05  =5
| RD3-team05  = Райт </span>102.60
| RD3-score05 =4
| RD3-seed06  =12
| RD3-team06  = Хэмилтон </span>90.94
| RD3-score06 =0
| RD3-seed07  =4
| RD3-team07  = Г. Андерсон </span>104.54
| RD3-score07 =4
| RD3-seed08  =
| RD3-team08  = Рейес </span>98.52
| RD3-score08 =1
| RD3-seed09  =2
| RD3-team09  = Тейлор </span>102.52
| RD3-score09 =4
| RD3-seed10  =18
| RD3-team10  = К. Хуйбрехтс </span>96.93
| RD3-score10 =3
| RD3-seed11  =26
| RD3-team11  = Уинстэнли </span>91.36
| RD3-score11 =2
| RD3-seed12  =23
| RD3-team12  = ван дер Ворт </span>93.90
| RD3-score12 =4
| RD3-seed13  =27
| RD3-team13  = Бантинг </span>102.34
| RD3-score13 =4
| RD3-seed14  =22
| RD3-team14  = М. Смит </span>102.78
| RD3-score14 =2
| RD3-seed15  =3
| RD3-team15  = А. Льюис </span>97.55
| RD3-score15 =3
| RD3-seed16  =14
| RD3-team16  =

Примечания 

2015
Декабрь 2014 года
Январь 2015 года
Спорт в Великобритании в 2015 году
Дартс
Международные спортивные соревнования в Лондоне
2015 год в Лондоне
2014 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2014 году
Дартс